

Instelling
 De Moor (godshuis), Brugge.

Personen
 Annie de Moor-Ringnalda (1906-1999), Nederlands schrijfster;
 Bien de Moor (1962), Vlaams actrice;
 Bob De Moor (acteur) (1949), Vlaams acteur en regisseur;
 Bob De Moor (striptekenaar) (1925-1992), Vlaams striptekenaar;
 Carel de Moor (1656-1738), Nederlands kunstschilder;
 Duncan de Moor (1994), Nederlandse singer-songwriter;
 Frank De Moor (1948-2004), Vlaams journalist;
 Guido de Moor (1937-1989), Nederlands acteur;
 Jan de Moor (1508-1573), Nederlands viceadmiraal;
 Johan De Moor (1953), Belgisch tekenaar;
 Joost de Moor (1548-1618), Nederlands viceadmiraal;
 Louis de Moor (1815-1892), Belgisch luitenant-generaal;
 Marente de Moor (1972), Nederlands schrijfster en columniste;
 Margriet de Moor (1941), Nederlands pianiste en schrijfster;
 Piet de Moor (1950), Vlaams schrijver en publicist;
 Vincent de Moor (1970), Nederlandse Trance-artiest;
 Wam de Moor (1936–2015), Nederlands neerlandicus, literatuurcriticus schrijver en dichter.

Overig
 Mark de Moor, personage uit de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden
 Orde van de Moor, ridderorde
 Othello (toneelstuk), tragedie van William Shakespeare

Zie ook
 Low Moor (doorverwijspagina)